Ли́дия Алекса́ндровна Моро́зова (; родилась 8 октября 1992 года в Минске, Белоруссия) — белорусская профессиональная теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Лидия в теннисе с 9 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (38)

Победы (23)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Белоруссии